Крыжачок (Полька-крыжачок; ; ) — массовый парный белорусский народный танец, популярный по всей Белоруссии. Название отображает построение танцевальной формы танца в форме креста (), переходов крест-накрест.

В некоторых районах танец строится преимущественно на движениях по кругу и назывется соответственно «Кружачок».

Танец «Крыжачок» имел и другие названия; «Крыжык», «Паулючок», «Антошка», в зависимости от названий припевок к нему.
«Крыжачок» — танец орнаментальный, парно-массовый, исполняется любым количеством пар в быстром темпе. Пространственный рисунок танца замысловатый и сложный.

«Крыжачок» известен также и в Польше, что объясняется территориальной близостью, соседством двух народов — белорусов и поляков. В Мазовии танец называется «Кржижак жешувский» (), и является одним из самых популярных народных танцев региона

В развитии сценической версии танца большую роль сыграл К. А. Алексютович, который создал сценический вариант в 1920-е годы. Он дополнил танец новыми элементами движения, внёс разнообразие в рисунок, ввёл сольное исполнение, изменил темп, после эмоциональной завязки следует медленная лирическая сольная часть, которую исполняют одна или две пары. Остальные танцующие служат фоном, они как бы аккомпанируют солистам. Заключительная часть носит весёлый, задорный характер и отличается красочным и быстро сменяющимся рисунком.

Танец «Крыжачок» органически вошёл в балет В. Золотарева «Князь-Озеро» и в балет М. Крошнера «Соловей».

В западных районах Белоруссии бытует танец с таким же названием, воспроизводящий движения дикого селезня — «крыжака» (). Этот танец относят к группе танцев, подражающих движениям птиц.

Примечания

Литература 
 
 
 
  Белорусский народный танец. Историко-теоретический очерк. ― Мн., 1972

Ссылки 
 Танец «Крыжачок», сценическая версия. Ансамбль танца БГУ «Крыжачок» (youtube.com)
 «Крыжачок». Школа-Студия при ГААНТ имени Игоря Моисеева. Вариант танца, воспроизводящий движения дикого селезня (youtube.com)

Белорусская народная кадриль